Баселья (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 70,3 км². Население — 259 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos estadísticos
 Museo de la moto

Муниципалитеты Льейды